Teodor Crăciunescu (Râmnicu Vâlcea, 1977. június 20. –) román nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 2001. szeptember 22-én szerezte meg, 2007. május 19-én sorolták hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetői közé. Első ligás mérkőzéseinek száma: 70.

Családi kapcsolat
Ion Crăciunescu nemzetközi-labdarúgó-játékvezető az édesapja.

Források 

Román labdarúgó-játékvezetők
1977-ben született személyek
Élő személyek